Jorge Ramos puede referirse a:

 Jorge Ramos Ávalos (1958-), periodista mexicano, conductor del Noticiero Univisión.
 Jorge L. Ramos (1950-), periodista puertorriqueño.
 Jorge Ramos (19??-), periodista uruguayo.
 Jorge Ramos Hernández (1968-), político mexicano.
 Jorge Luis Ramos (1992-), futbolista colombiano.